Водевиль:

 Водевиль () — театральный жанр
 Водевиль () — парижский театр (1792—1927)
 Водевиль () — театр на 750 мест в Брюсселе, открывшийся в 1884 в «Королевских галереях»
 Водевиль () — театр в лондонском Вест-Энде

В кино 
 Ах, водевиль, водевиль…
 Старинный водевиль

В географии 
 Водевиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Водевиль () — коммуна во французском департаменте Вогезы.